Großfeld steht für:

 Großfeld (Unihockey), eine Spielfeldgröße für Ballsportarten
 Großfeld (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Die normale Spielfeldgröße im Fußball (90–120 m × 45–90 m), im Gegensatz zum Kleinfeld

Großfeld oder Grossfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Abie Grossfeld (* 1934), US-amerikanischer Kunstturner
 André Großfeld (* 1977), deutscher Koch
 Bernhard Großfeld (* 1933), deutscher Wirtschaftsrechtler
 Johann Großfeld (1889–1944), deutscher Lebensmittelchemiker
 Muriel Grossfeld (1940–2021), US-amerikanische Turnerin